Omni — Aviação e Tecnologia — португальский авиационный холдинг, основанный в 1988 году в качестве чартерной сезонной авиакомпании, ставший к концу 2010-х годов одним из крупнейших участников рынка коммерческих авиаперевозок страны с 11 дочерними компаниями, штатной численностью сотрудников 400 человек и годовым оборотом около 90 миллионов евро.



Услуги 
 регулярные пассажирские и грузовые авиаперевозки на самолётах и вертолётах;
 чартерные авиаперевозки на самолётах и вертолётах;
 сервисное и техническое обслуживание воздушных судов;
 подготовка и переподготовка лётного состава;
 маркетинговые и консалтинговые услуги в области гражданской авиации;

Общая информация 
Воздушный флот холдинга находится в ведении дочерней авиакомпании Aeromec, которая работает в соответствии с сертификатом JAR-OPS 145 эксплуатанта на регулярные и чартерных пассажирских и грузовых авиаперевозках, а также обеспечивает технический ремонт и сервисное обслуживание самолётов.

В конце 2009 года холдинг приобрёл чартерную авиакомпанию White Airways у национального перевозчика Португалии TAP Portugal. Подробности сделки в данное время не разглашаются, однако пресс-секретарь Omni — Aviação e Tecnologia подтвердил факт подписания контракта между компаниями.

В 2010 году Omni — Aviação e Tecnologia совместно с бразильскими инвесторами создал чартерную авиакомпанию Whitejets, которая с июня 2010 года начала выполнение пассажирских рейсов между аэропортами Бразилии и стран Карибского бассейна. В марте 2010 года авиакомпания получила необходимые для выполнения полётов разрешения, и выполнила первый рейс в июне 2010 года по маршруту Галеант (Рио-де Жанейро) — Виракопос–Кампинас и Варадеро (Куба).

Флот 
По состоянию на апрель 2008 года воздушный флот Omni — Aviação e Tecnologia составляли следующие самолёты и вертолёты:

 2 Airbus A319CJ (в авиакомпании White Airways)
 Bell 222
 Bell 206
 Bell 212
 Sikorsky S76
 Learjet 31
 Learjet 45
 Beechcraft 1900D
 Piper Seneca II
 Cessna 172
 Cessna 152
 Kappa 77
 EC135

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Omni — Aviacao e Tecnologia
 Omni — Aviacao e Tecnologia Fleet

Авиакомпании Португалии
Авиационные холдинги